Termitoonops är ett släkte av spindlar. Termitoonops ingår i familjen dansspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dansspindlar
Termitoonops